

Patronyme 

 Alan Arnold Griffith (1893-1963), ingénieur britannique ;
 Anastasia Griffith (1978-), actrice anglo-française ;
 Andrew Griffith (1971-), homme politique britannique ;
 Ann Warren Griffith (1911-1983), journaliste et écrivaine américaine ;
 Anthony Griffith (1986-), footballeur montserratien ;
 Arthur Griffith (1871-1922), homme politique irlandais ;
 Charles B. Griffith (1930-2007), acteur, producteur, réalisateur et scénariste américain ;
 Darrell Griffith (1958-) joueur de basket-ball américain ;
 D. W. Griffith (1875-1948), réalisateur américain ;
 Edward Griffith (1790-1858), naturaliste britannique ;
 Edward H. Griffith (1894-1975), réalisateur américain ;
 Emile Griffith (1938-2013),  boxeur des Îles Vierges américaines ;
 Frederick Griffith (1879-1941), médecin et bactériologue anglais ;
 Gordon Griffith (1907-1958), acteur et réalisateur adjoint américain ;
 James Griffith (1916-1993), acteur, compositeur et scénariste américain ;
 Janice Griffith (née en 1995), actrice pornographique et mannequin de charme américaine ;
 Jason Anthony Griffith (né en 1980), acteur américain ;
 Johnny Griffith (1936-2002), musicien américain ;
 Jonas Griffith (né en 1997), joueur américain de football américain ;
 Martha Griffiths (1912-2003), femme politique américaine ;
 Mary Griffith (1934-2020), militante pour les droits des homosexuels ;
 Melanie Griffith (1957-), actrice américaine ;
 Nanci Griffith (1953-2021), chanteuse, guitariste et compositrice américaine ;
 Rashard Griffith (1974-), joueur de basket-ball américain ;
 Raymond Griffith (1895-1957), acteur, scénariste et producteur américain ;
 Sir Richard Griffith (1784-1878), géologue irlandais ;
 Robert B. Griffith, physicien américain ;
 Robert E. Griffith (1907-1961), producteur de cinéma américain ;
 Roni Griffith, chanteuse de disco et mannequin américain ;
 Wendell Horace Griffith (1895-1968), biochimiste américain ;
 William Griffith (1810-1845), botaniste britannique ;
 Yolanda Griffith (1970-), joueuse de basket-ball américaine ;
 Florence Griffith-Joyner (1959-1998), athlète américaine.

Toponyme 

 Griffith, une ville de Nouvelle-Galles du Sud ;
 Griffith, une localité du district de Canberra Sud dans le Territoire de la capitale australienne,
 Ville de Griffith, une zone d'administration locale de Nouvelles-Galles du Sud ;

 Griffith, ville située dans l’Indiana ;
 Griffith Park, parc municipal au nord de Los Angeles ;
 Observatoire Griffith, situé à Griffith Park ;

 Griffith College, situé à Dublin.

Autres 
 Griffith, un personnage du manga et de la série animée Berserk
 Les Griffith et Griffith II, automobiles de sport de la marque anglaise TVR

Voir aussi